Шампања може да се односи на:

 Шампања, историјска област на североистоку Француске
 Шампања-Ардени, регион на североистоку Француске
 Шампања (Крез), насељено место у Француској, у департману Крез
 Шампања (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара